Нижнеспасское — название населённых пунктов в России:

 Нижнеспасское — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Нижнеспасское — село в Рассказовском районе Тамбовской области.